Sye steht für:
 Sye, rechter Nebenfluss der Drôme in Frankreich

Sye ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Sye Cheong-duk (1937–2001), koreanischer römisch-katholischer Weihbischof
 John Baptist Sye Bong-Kil (1911–1987), koreanischer römisch-katholischer Erzbischof

SYE steht für:
 Flughafen Saʿda im Jemen (IATA-Code)
 Südjemen, früherer FIFA-Code

Abkürzung